Calico Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Calico Mountain (Arkansas)	
 Calico Mountain (Colorado)	
 Calico Mountain (Tennessee)